Jonstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Jonstrup (Saltum Sogn) – en bebyggelse i Saltum Sogn, Jammerbugt Kommune.
 Jonstrup (Sankt Hans Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sankt Hans Sogn, Hjørring Kommune
 Jonstrup (Tikøb Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tikøb Sogn, Helsingør Kommune
 Jonstrup (Ugerløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ugerløse Sogn, Holbæk Kommune
 Jonstrup (ved Værløse) – en bebyggelse i Værløse og Måløv Sogne, Furesø og Ballerup Kommuner
 Jonstrup (herregård) - en forsvunden herregård i Osted Sogn, Lejre Kommune

Der kan desuden være tale om:
 Jonstrup Seminarium = Jonstrup Statsseminarium